Ljubek ist der Familienname von:

 Carlo Ljubek (* 1976), deutscher Schauspieler
 Matija Ljubek (1953–2000), jugoslawischer Kanute